Це список інтегралів (первісних функцій) обернених гіперболічних функцій. Для повішого списку інтегралів дивись Таблиця інтегралів.

У всіх цих формурах під a мається на увазі ненульова константа, C означає сталу інтегрування.

Джерела 
 

Обернені гіперболічні функції
Математичні списки